Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 233-as, továbbá 233E jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 233E busz (Budapest, 2007–2014)megszűnt
 233-as busz (Budapest, 2014–2016)megszűnt